Vinhós (Fafe), een plaats in de Portugese gemeente Fafe
 Vinhós (Peso da Régua), een plaats in de Portugese gemeente Peso da Régua